Wildcat kan avse:
Wildcat – en tecknad superhjälte från DC Comics.
AgustaWestland AW159 Wildcat – en militärhelikopter från AgustaWestland.
Grumman F4F Wildcat – ett amerikanskt jaktflygplan från andra världskriget.